Młyńsko (Neder-Silezië) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, powiat Lwówecki. 
 Młyńsko (Pommeren) is een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuski.
 Młyńsko (Ermland-Mazurië) is een dorp  in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński.